YOK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yokohama (Giappone)